La Federation Cup 1983 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 21ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 38 nazionali. Il World Group si è giocato all'Albisguetli Tennis Club di Zurigo in Svizzera dal 17 al 24 luglio e la finale ed è stata vinta dalla Cecoslovacchia che ha battuto la Germania Ovest.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al Albisguetli Tennis Club in Zurigo in Svizzera su campi in terra rossa.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni